Антиевре́йская боева́я ли́га Шве́ции () — антисемитская политическая организация в Швеции. Лига была основана в 1941 году Эйнаром Обергом (). Пропагандистская деятельность Оберга привела к принятию закона, запрещающего разжигание межнациональной розни ().

Первый пункт устава лиги гласил: «наша цель — полное уничтожение еврейства в Швеции». Позже организация была распущена, но Оберг продолжил свою политическую деятельность.

Примечания 

Организации, основанные в 1941 году
Швеция
Антисемитизм в Новейшее время
Антисемитские организации